Pedal de bicicleta
 Pedal de guitarra
 Pedal (música)
 Ponto pedal - nota ou acorde, geralmente no baixo, sustentado durante algum tempo

Desambiguação